Акедис — бог в древней Нубии.

Изображения Акедиса встречаются только в храме Нага; это говорит о том, что он мог быть локальным божеством именно этой местности. Акедис изображён на одной из боковых стен храма, вместе с Апедемаком, Гором и Амоном. Внешне этот бог похож на египетского бога Птаха. Храм в Нага построен кушитским царём Натакамани в честь львиноголового бога Апедемака. Также его изображения можно встретить на декоративных элементах в храме .

См. также 
 Апедемак

Примечания

Ссылки 
 Храм Нага в Нубии.

Литература 
 Dietrich Wildung, Karla Kroeper: Naga. Royal City of Ancient Sudan. Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz – Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Berlin 2006, ISBN 3-88609-558-4.

Боги по алфавиту
Нубийские боги